Сан Антонио де ла Паз има више значења:

 Сан Антонио де ла Паз (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Антонио де ла Паз (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику